Podestà bezeichnet:

 Podestà, historisch ein gewählter Administrator einer Gemeinde in Italien und Graubünden
 In der Adelsrepublik Venedig der Leiter eines Bezirks, siehe Dogado
 Im Italien des Faschismus den ernannten Ortsvorsteher, siehe Podestà (Faschismus)

Podestà ist als Namensbestandteil enthalten beim Palazzo del Podestà, einem Palast in Bologna

Podesta ist weiter der Name einer Phantominsel

Podesta, Podestà oder Podestá ist ferner der Familienname folgender Personen:
 Alberto Podestá (1924–2015), argentinischer Tangosänger und -komponist
 August Podesta (1813–1858), deutscher Maler und Grafiker
 Gian Luca Podestà, italienischer Historiker (Geschichte des Christentums)
 Horacio Podestá (1911–1999), argentinischer Ruderer
 Jerónimo José Podestá (1920–2000), argentinischer römisch-katholischer Bischof
 John Podesta (* 1949), US-amerikanischer Stabschef des Weißen Hauses
 Laura Podestà (1954–2022), italienische Schwimmerin
 Richard Podesta (* 1948), französischer Radrennfahrer
 Rossana Podestà (1934–2013), italienische Schauspielerin
 Vittorio Podestà (* 1973), italienischer Paracycler

Siehe auch:
 Gemeindevorsteher
 Podestat